Бессарабские немцы () — этническая группа немцев, проживавших с 1814 по 1940 год на территории исторической области Бессарабия, преимущественно в южной части (в пределах Молдавии и Украины). На сегодня представлены лишь единичными лицами.

История 
Переселение немцев в Бессарабию происходило с 1814 по 1842 год из таких земель, как Баден, Вюртемберг, Эльзас, Бавария, а иногда и из прусских территорий (современная Польша). Всего было переселено около 9000 человек. К тому времени Бессарабия, как и всё Северное Причерноморье, находилась в пределах Российской империи. На протяжении всей истории существования (125 лет) бессарабские немцы представляли собой преимущественно сельское население, задействованное в сельском хозяйстве.

После пакта Молотова — Риббентропа (1939 год), летом 1940 года Бессарабия была занята советскими войсками. Под лозунгом возвращения на родину было переселено в Германию около 93 000 бессарабских немцев. Известным представителем этой этнической группы является бывший президент Германии Хорст Кёлер. Его родители жили до переселения в 1940 году в немецкой колонии Рышканы в северной Бессарабии (современная Молдавия).

Источник переселения 
Переселение немцев в Бессарабию осуществлялось в начале девятнадцатого века (в период с 1814 по 1842 годы). Большинство из них пришли с юго-запада нынешней Германии, а также Швейцарии и Эльзаса. Некоторые из них были переселены в Добруджу в период 1841—1856, становясь известными как Немцы Добруджи. По данным переписи населения в Румынии в 1930 году немцы составляли 3 % от всего населения Бессарабии (которое составляло в то время 2,8 миллиона жителей).

Осенью 1940 года, после присоединения Бессарабии к СССР, 93 тысячи немцев были переселены, в соответствии с германо-советское соглашением от 4 сентября 1940 года, на территорию Германии, в основном, в аннексированную нацистами область Вартеланд. После 1945 года бессарабские немцы, в числе прочих немцев, оказались на положении «изгнанных»].

По переписи населения в Республике Молдова 1989 года, немцы составляли 7,3 тысяч человек (соответствует 0,2 % от населения республики), но они являются потомками немцев Приднестровья и немцев с Волги (которые были переселены Сталиным по всему СССР), а не потомками немцев Бессарабии.

В Германии 
СССР никогда не признавал присоединение Бессарабии к Румынии. Поэтому, после присоединения этой области к СССР, бессарабские немцы должны были либо автоматически принять гражданство СССР, либо репатриироваться (эвакуироваться) на историческую родину.

Эвакуация началась в сентябре 1940 года и завершилась в очень сжатые сроки: в ноябре 1940 года. Подготовка к репатриации шла под лозунгом «Heim ins Reich» («Домой в Рейх»). Более 93 тысяч бессарабских немцев переселились в оккупированную Польшу и в Восточную Пруссию. После процедуры регистрации они перестали быть румынскими гражданами и попали под защиту рейха. Впоследствии каждый репатриант, пройдя соответствующие процедуры, получал гражданство Германии. Вместе с бессарабскими немцами на историческую родину были переселены и немцы Северной Буковины, также вошедшей в 1940 году в состав СССР

Интересные факты 
 В январе 1942 года было заключено германско-румынское «Соглашение о регламентации прав на собственность репатриированных из Бессарабии и Северной Буковины граждан немецкого происхождения», согласно которому Румыния выплачивала Германии компенсацию за собственность репатриированных по советско-германскому соглашению от 5 сентября 1940 года из Бессарабии и Северной Буковины немцев в размере 4,5 млрд лей (при этом германское руководство обещало после победы над СССР поддержать требование Румынии о возмещении с СССР 4,5 млрд лей в пользу Румынии);
 В Германии существует Землячество Бессарабских Немцев с центром в городе Штутгарт.

Литература 
 Immanuel Wagner: Zur Geschichte der Deutschen in Bessarabien. Heimatmuseum der Deutschen in Bessarabien. Melter, Mühlacker 1958, Stuttgart 1982 (Repr. Christian Fiess, Hrsg.)
 Jakob Becker: Bessarabien und sein Deutschtum. Krug, Bietigheim 1966.
 Alois Leinz: Heimatbuch der Bessarabiendeutschen. 20 Jahre nach d. Umsiedlung. Hrsg. im Auftr. d. Bessarabiendt. Landsm. Rheinland-Pfalz. Wester, Andernach 1960.
 Alfred Cammann: Vom Volkstum der Deutschen aus Bessarabien. Schriftenreihe Göttinger Arbeitskreis. Würzburg 1962, H.66.
 Albert Kern: Heimatbuch der Bessarabiendeutschen. Ev.-Luth. Kirche, Hannover 1964
 Friedrich Fiechtner: Heimat in der Steppe. Aus dem Schrifttum der Bessarabiendeutschen ausgewählt und bearbeitet von Friedrich Fiechtner. Verein zur Förderung des Schrifttums der Deutschen aus Bessarabien, Stuttgart 1964.
 Arnulf Baumann: Die Deutschen aus Bessarabien. Ev.-Luth. Kirche, Hannover 2000, ISBN 3-9807392-1-X
 Ute Schmidt: Die Deutschen aus Bessarabien. Böhlau, Köln 2004, ISBN 3-412-05004-0
 Ute Schmidt: Bessarabien. Deutsche Kolonisten am Schwarzen Meer. Deutsches Kulturforum oestlisches Europa e.V.: Potsdam, 2009, ISBN 3-936168-20-2
 Сергей Кретинин. Бессарабские немцы: последние колонисты Российской империи // Россия и Германия. Научный Гумбольдтовский журнал. 2013. № 2.

См. также 
 Немцы в Румынии

Примечания

Ссылки 
 Portalul oficial al Societăţii germanilor basarabeni  
 Harta aşezărilor germane din Basarabia înainte de 1940 
 Moldovarious.com — About Bessarabia Germans]

Бессарабия
Народы Молдавии
Бессарабия